Епископ Сергий III — епископ Русской церкви, епископ Рязанский и Муромский (1569—1572)

Точная дата поставления епископа Сергия на Рязанскую кафедру не сохранилась, но предполагают, что его рукоположение во епископа состоялось осенью 1569 года.

В 1570 году ручался за князя Фёдора Ивановича Мстиславского.

В 1572 году присутствовал на соборе о четвёртом браке царя Иоанна Грозного.

Управлял епархией 3 года. Известна его миссионерская деятельность в Шацком крае.

О дате и месте смерти епископа Сергия сведений нет.

Ссылки 
 Список Рязанских архиереев на официальном сайте Рязанской епархии
 Сергий II на сайте «Русское православие»
 

Епископы Русской православной церкви